Les élections législatives néerlandaises de 1952 () se tiennent le  pour élire les 100 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1952
1952 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Juin 1952